Houck pode se referir a:
 Byron Houck
 Michael Houck
 Sadie Houck
 Houck (Arizona)

Desambiguação